Francesco Martino (politico)
Francesco Martino (ginnasta)
Francesco Martino (attore)